Okręty US Navy o nazwie USS  "Alice":
 Pierwszy "Alice"
 Drugi "Alice" (SP-367)
Alice